peut désigner :
 la  (Allemagne nazie)
 la  (Espagne républicaine)
 la  (États-Unis)
 la  (États-Unis)
 la  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
 la  (Iran)
 la  (Royaume-Uni)
 :
 la  (Ukraine)
 110e brigade mécanisée.
 la  (Union soviétique)